Tschernyschewka steht für:

 Tschernyschewka (Fatesch)
 Tschernyschewka (Kaliningrad)